AWD (automerk), een Brits automerk
AWD (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
AWD-Arena, een voetbalstadion in Duitsland
Amsterdamse Waterleidingduinen, een natuurgebied in Noord-Holland
 All-Wheel Drive, een vorm van vierwielaandrijving.